Trzęsienie ziemi na Sycylii (1169) – trzęsienie ziemi, które miało miejsce 4 lutego 1169 roku i dotknęło wschodnią część Sycylii oraz południe Półwyspu Apenińskiego
 Trzęsienie ziemi na Sycylii (1693) – trzęsienie ziemi, które miało miejsce 11 stycznia 1693 roku i dotknęło Sycylię oraz Maltę
 Trzęsienie ziemi na Sycylii (1968) – trzęsienie ziemi, które miało miejsce 14 i 15 stycznia 1968 roku i dotknęło zachodnią część Sycylii

Przypisy